Korena je ime več naselij:
 Zgornja Korena
 Spodnja Korena